Clans (von schottisch-gälisch clann „Kinder“) oder eingedeutscht Klane (Mehrzahl) steht für:
 Clans (Clans – die ersten Dörfer), Brettspiel von Leo Colovini (2002)

Clans ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Clans (Alpes-Maritimes) im Département Alpes-Maritimes
 Clans (Haute-Saône) im Département Haute-Saône

Siehe auch:
 Clan (Begriffsklärung)